Aviron bayonnais est un nom de club sportif notamment porté par :
 Aviron bayonnais rugby pro, club de rugby à XV ;
 Aviron bayonnais Football Club, club de football ;
 Aviron bayonnais, club omnisports.